Кавано може да се отнася за:
 Брет Кавано (р. 1965), американски юрист
 Джунджи Кавано (р. 1945), японски футболист